Bridgend (Wales), stad in Wales
 Bridgend (county borough), county borough rond deze stad
 Bridgend (documentaire), documentairefilm uit 2013 van John Michael Williams
 Bridgend (2015), film van Jeppe Rønde met Hannah Murray en Josh O'Connor